Domek na prerii – cykl powieści Laury Ingalls Wilder
 Domek na prerii – powieść z 1935 roku, trzecia część cyklu
 Domek na prerii – serial tv (1974-1983)
 Domek na prerii – miniserial tv (2005)